Великий инквизитор () — глава испанской инквизиции. Наиболее известен первый Великий инквизитор, Томас де Торквемада.

Список Великих инквизиторов Испании

Разделение инквизиции на Кастилию и Арагон

Кастилия

Арагон

Объединение инквизиции

Примечания

Ссылки 
 List of Grand Inquisitors
  Council of Inquisition: List of Grand Inquisitors

 Инкв. вел.